Il toponimo Tête blanche (pron. fr. AFI: ) può riferirsi a:
 Tête Blanche – montagna delle Alpi Pennine
 denominazione in francese del Corno Bianco, nelle Alpi Pennine
 Tête Blanche''' – montagna delle Alpi Graie